Kirveskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yxhop, klippor, Egentliga Finland, 
 Kirveskari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Kirveskari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar